Chris Allen (né le  à Chatham-Kent, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Il fut sélectionné par les Panthers de la Floride lors du repêchage de la Ligue nationale de hockey de 1996 mais ne joua que deux parties dans la LNH avec les Panthers.

Il remporta le trophée Max-Kaminsky en 1998. Après la saison 2003-2004 où il évoluait dans l'ECHL, il joua dans la seconde division du championnat finlandais. Puis, il alla jouer en successivement en Norvège, Hongrie et en Autriche. En 2008-2009, il rejoignit le High1 situé en Corée du Sud qui évolue dans le Championnat d'Asie de hockey sur glace.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1992-1993 ||Blades de Blendheim ||OHA-C ||3 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1993-1994 ||Flyers de Leamington ||OHA-B ||52 ||6 ||20 ||26 ||38 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1994-1995 ||Frontenacs de Kingston ||LHO ||43 ||3 ||5 ||8 ||15 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0
|- 
|1995-1996 ||Frontenacs de Kingston ||LHO ||55 ||21 ||17 ||38 ||58 ||6 ||0 ||2 ||2 ||8
|-
|1996-1997 ||Frontenacs de Kingston ||LHO ||61 ||14 ||29 ||43 ||81 ||5 ||1 ||2 ||3 ||4
|-
|1996-1997 ||Monarchs de la Caroline ||LAH ||9 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1997-1998 ||Frontenacs de Kingston ||LHO ||66 ||38 ||56 ||94 ||91 ||10 ||4 ||2 ||6 ||6
|-
|1997-1998 ||Panthers de la Floride ||LNH ||1 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1998-1999 ||Beast de New Haven ||LAH ||58 ||8 ||27 ||35 ||43 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1998-1999 ||Panthers de la Floride ||LNH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1999-2000 ||Border Cats de Port Huron ||UHL ||6 ||2 ||1 ||3 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1999-2000 ||Panthers de Louisville ||LAH ||36 ||5 ||6 ||11 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2000-2001 ||Border Cats de Port Huron ||UHL ||4 ||0 ||1 ||1 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2000-2001 ||Panthers de Louisville ||LAH ||7 ||0 ||1 ||1 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2001-2002 ||Icemen de B.C. ||UHL ||25 ||1 ||9 ||10 ||21 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2002-2003 ||Generals de Greensboro ||ECHL ||51 ||6 ||8 ||14 ||58 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|2002-2003 || Sea Wolves du Mississippi ||ECHL ||11 ||2 ||8 ||10 ||6 ||5 ||0 ||0 ||0 ||4
|-
|2003-2004 ||Stingrays de la Caroline du Sud ||ECHL ||68 ||13 ||25 ||38 ||44 ||1 ||0 ||1 ||1 ||0
|-
|2004-2005 ||Sport Vaasa ||Mestis ||41 ||8 ||21 ||29 ||72 ||10 ||0 ||0 ||0 ||8
|-
|2005-2006 ||Sport Vaasa ||Mestis ||29 ||3 ||4 ||7 ||49 ||6 ||1 ||0 ||1 ||12
|- 
|2006-2007 ||IF Frisk Tigers Asker ||GET ligaen ||36 ||9 ||15 ||24 ||107 ||7 ||1 ||0 ||1 ||8
|- 
|2007-2008 ||Esbjerg fB Ishockey ||AL-Bank ligaen ||8 ||2 ||1 ||3 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 ||Alba Volán Székesfehérvár ||EBEL ||25 ||4 ||5 ||9 ||38 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 ||Alba Volán Székesfehérvár ||OB I. Bajnokság ||2 ||0 ||0 ||0 ||6 ||9 ||0 ||2 ||2 ||20
|- 
|2008-2009 ||High1 ||Asia League ||35 ||6 ||12 ||18 ||54 ||2 ||0 ||0 ||0 ||4
|-
|2009-2010 ||Grizzlies de l'Utah ||ECHL ||3 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010||Condors de Bakersfield ||ECHL ||16 ||2 ||2 ||4 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 ||Édimbourg Capitals ||EIHL ||12 ||1 ||6 ||7 ||11 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2009-2010||Coventry Blaze ||EIHL ||10 ||1 ||1 ||2 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 ||Telford Tigers ||EPIHL ||12 ||3 ||5 ||8 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011||Peterborough Phantoms ||EPIHL ||6 ||2 ||3 ||5 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 ||HC Merano ||Série A2 ||- ||- ||- ||- ||- ||6 ||0 ||0 ||0 ||6
|-
|2011-2012 ||Peterborough Phantoms ||EPIHL || 49|| 13 || 38 || 51 || 36 || 2 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 2012-2013 || Solihull Barons||EPIHL || 20 || 12 || 24 || 36 || 8 || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || Nottigham Lions || NIHL || 4|| 1 || 1 || 2 || 6 || - || -|| - || - || -

|2|| 0 || 0 || 0 || 2 ||  - || - || - || - || -

Trophées et honneurs personnels 
 1997-1998 : 
 première équipe d'étoiles de la Ligue de hockey de l'Ontario
 trophée Max-Kaminsky du meilleur défenseur de la Ligue de hockey de l'Ontario
 première équipe d'étoiles de la Ligue canadienne de hockey
 2007-2008 : champion de Hongrie avec l'Alba Volán Székesfehérvár
 2011-2012 : première équipe d'étoiles de l'

Notes et références 

Naissance en mai 1978
Naissance en Ontario
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Panthers de la Floride
Joueur des Panthers de la Floride
Joueur des Monarchs de la Caroline
Joueur du Beast de New Haven
Joueur des Panthers de Louisville
Joueur des Generals de Greensboro (ECHL)
Joueur des Sea Wolves du Mississippi
Joueur des Stingrays de la Caroline du Sud
Joueur des Border Cats de Port Huron
Joueur des Icemen de Binghamton
Joueur du High1
Joueur des Grizzlies de l'Utah (ECHL)
Joueur des Condors de Bakersfield (ECHL)
Joueur des Édimbourg Capitals
Joueur du Coventry Blaze
Joueur du Alba Volán Székesfehérvár
Joueur des Frontenacs de Kingston
Joueur de l'Esbjerg fB Ishockey
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du Sport Vaasa
Joueur des Frisk Tigers